Села:
 Редьківка — Чернігівська область, Ріпкинський район
 Редьківка — Чернігівська область, Чернігівський район